Ruta 2 o Carretera 2 es la denominación de varias carreteras:

Argentina  
 Ruta Nacional A002, más conocida como Autopista Ricchieri.
 la Ruta Provincial 2 o Autovía 2, en la Provincia de Buenos Aires sobre la traza de la antigua Ruta Nacional 2.
 Ruta Provincial 2, en la Provincia del Chubut.
 Ruta Provincial 2, en la Provincia de La Pampa.
 Ruta Provincial 2, en la Provincia de Misiones.
 Ruta Provincial 2, en la Provincia de Santa Cruz.

Bolivia 
 Ruta 2 de la Red Vial Fundamental.

Estados Unidos 
 Ruta de Alaska 2.
 Ruta Estatal de California 2.
 Ruta de Illinois 2.
 Ruta de Rhode Island 2.
 Carretera de Nebraska 2.
 Carretera Estatal de Indiana 2.

Francia 
 Route nationale 2.

México 
 Carretera Federal 2.
 Carretera Federal 2D.

Paraguay 
 Ruta 2.

Puerto Rico 
 Carretera 2.

Uruguay 
 Ruta 2.

Venezuela 
 Carretera Troncal 2.

Ruta 002